Саратов-2 — многозначный термин:

 Саратов II — железнодорожная станция в Саратове;
 Саратов-2 (компьютер) — мини-ЭВМ советского производства, аналог американской ЭВМ PDP-8.